Шенге́лія — грузинське прізвище. Відомі носії:
 Шенгелія Акакій Дзварієвич (1912 — ?) — Герой Соціалістичної Праці.
 Шенгелія Георгій Давидович (*1908—†1981) — Герой Радянського Союзу.
 Шенгелія Георгій Леванович (нар. 1960) — російський кінорежисер і сценарист, син Левана Шенгелія.
 Шенгелія Іраклій Отарович (нар. 1981) — грузинський та ізраїльський футболіст, півзахисник та нападник. 
 Шенгелія Леван Олександрович (*1921—†2009) — радянський та російський художник, кінорежисер.
 Шенгелія Рамаз Олександрович (*1957—†2012) — радянський футболіст, нападник.

Див. також 
 Шенгелая
Грузинські прізвища